Името Поляна може да се отнася за:

 Поляна, област Силистра;
 Поляна, област Смолян;
 Поляна, област Ямбол;

 Поляна – железопътна станция във Воронежка област на Русия;
 Поляна – село във Воронежка област на Русия;